Biskupství litoměřické má více významů:
 Diecéze litoměřická – správní obvod katolické církve
 Biskupství litoměřické (úřad) – úřad biskupa a úřednictvo spravující diecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o diecézi
 Biskupská rezidence v Litoměřicích – budova, kde sídlí biskupský úřad, na adrese Dómské náměstí 1/1, Litoměřice

Reference